NAV puede referirse a:
 Nódulo auriculoventricular
 Aeropuerto de Nevşehir Kapadokya (Turquía), en su código IATA.